РАФ — название латвийских футбольных клубов из Елгавы:
 РАФ — существовал с 1978 по 1998 год (в марте—июне 1996 года представлял Ригу).
 РАФ — существовал с 2001 по 2004 год.